Акжигитов — фамилия.

 Акжигитов, Азис Харьясович (1917—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Акжигитов, Гаяс Насибуллович (1929—2005) — советский российский врач, хирург.

 Акжигитова, Надежда Ибрагимовна (род. 1928) — советский и узбекский ботаник, геоботаник, эколог.